Antonino Macaluso (1922-2018) – politico e docente italiano
Damián Macaluso (1980) – calciatore uruguaiano di origine italiana
Damiano Macaluso (1845-1932) – fisico e accademico italiano
Emanuele Macaluso (1924-2021) – politico, sindacalista e giornalista italiano
John Macaluso, noto anche come Johnny Mac (1968) – batterista statunitense
Luigi Macaluso (1948-2010) – pilota automobilistico e manager italiano
Michela Macaluso, più nota con lo pseudonimo di Michela Miti (1962) – attrice italiana
Mike Macaluso, propr. Michael Emilius Macaluso (1951) – ex cestista statunitense
Vincenzo Macaluso (1824-1892) – avvocato, giornalista, politico e patriota italiano